Le Droit d'aimer (Direito de Amar) est un feuilleton télévisé brésilien de 1987.
 Le Droit d'aimer (Beyond the Rocks) est un film de Sam Wood (1922) avec Gloria Swanson.
 Le Droit d'aimer (The Single Standard) est un film de John Robertson (1929) avec Greta Garbo.
 Le Droit d'aimer (My reputation) est un film de Curtis Bernhardt (1946) avec Barbara Stanwyck.
 Le Droit d'aimer est un film d'Éric Le Hung (1972).